

Cinema 
 Coriolano (Coriolan) – film del 1950 diretto da Jean Cocteau
 Coriolano eroe senza patria – film del 1964 diretto da Giorgio Ferroni
 Coriolanus – film del 2011 diretto da Ralph Fiennes

Musica 
 Coriolano – ouverture composta da Ludwig van Beethoven
 Coriolano – opera in due atti di Giuseppe Nicolini, su libretto di Luigi Romanelli.

Onomastica 
 Coriolano – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Gneo Marcio Coriolano – generale romano

Teatro 
 Coriolano – opera teatrale di William Shakespeare
 Coriolanus – adattamento della tragedia shakespeariana di Bertolt Brecht

Televisione 
 Coriolanus – film direct-to-video del 1979 diretto da Wilford Leach